Stephanocereus är ett släkte av kaktusväxter. Stephanocereus ingår i familjen kaktusväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kaktusväxter
Stephanocereus